Reach for the Dead è un singolo realizzato dal gruppo musicale di musica elettronica scozzese Boards of Canada.

È la seconda traccia e singolo principale del quarto album in studio del duo Tomorrow's Harvest. Il singolo è stato presentato in anteprima nel programma di Zane Lowe su BBC Radio 1 il 23 maggio 2013 e pubblicato più tardi lo stesso giorno sul SoundCloud ufficiale della Warp Records.

Il singolo è stato preceduto da ------ / ------ / ------ / XXXXXX / ------ / ------, un esclusivo singolo in vinile da 12" pubblicato nel Record Store Day 2013, che conteneva indizi criptici sull'uscita di Tomorrow's Harvest. Un video musicale diretto da Neil Krug, un fotografo di Los Angeles, è stato successivamente presentato in anteprima a Tokyo, in Giappone. L'accoglienza della critica al singolo è stata generalmente positiva.

Tracce 

 Reach for the Dead

Collegamenti esterni